Ніна Братчикова і Оксана Калашникова були чинними чемпіонками, коли турнір востаннє відбувся 2012 року, але Братчикова не брала участі у змаганнях починаючи з 2014 року. Калашникова грала в парі з Веронікою Кудерметоваою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Беатріс Гумуля і Ана Веселинович.

Victoria Rodriguez & Бібіана Схофс виграли титул, у фіналі перемігши пару Даліла Якупович та Ірина Хромачова з рахунком 7–5, 3–6, [10–7].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Mumbai Open, парний розряд